Франси́ско Паво́н Бараона (; 9 января 1980 года, Мадрид, Испания) — испанский футболист, защитник.

Карьера 
Франсиско родился в Мадриде, и стал воспитанником молодёжной системы «Реал Мадрид», начиная с младшей «Тендильо», до игрока основного состав резервной команды. Дебютировал в Ла Лиге, в матче против «Атлетик Бильбао» на стадионе Сантьяго Бернабеу 6 октября 2001 года, а вскоре после этого победного матча, подписал с клубом семилетний контракт. В дебютном сезоне он провёл 27 матчей в течение сезона и добавил в свой актив, победу в Лиге Чемпионов.

Дебютировал за «Сарагосу» 26 сентября 2007 года в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

Достижения 
 Победитель Лиги чемпионов: 2001/02
 Обладатель Межконтинентального кубка: 2002
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2002
 Чемпион Испании: 2002/03
 Обладатель Суперкубка Испании: 2003

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Арль-Авиньон»